В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 2003, який проходив у рамках Серії ATP Challenger, Шенг Схалкен здобув титул, у фіналі перемігши Альберта Монтаньєса 1-6, 6-1, 6-4.

Сіяні гравці 

  Шенг Схалкен (переможець)
  Альберт Портас (півфінал)
  Франко Скілларі (чвертьфінал)
  Джастін Гімелстоб (чвертьфінал)

 Маріано Пуерта (2-ге коло)
 Альберт Монтаньєс (фінал)
 Андреас Вінчігерра (1-ше коло)
 Ян Вацек (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open